Una costra tiene diversos significados:

Geología 
 es un tipo de caparazón que se forma en el suelo cuando la tierra suelta es cementada por la caliza o el yeso.
 Las costra caliza son depósitos de hasta 2 metros de espesor formados al final de las glaciaciones del Cuaternario al evaporarse.
 En glaciología, se habla de costras de sol refiriéndose a la capa de hielo que se forma en la superficie de la nieve cuando ésta, derretida por el sol, empapa un espesor de varios centímetros que luego es helado por el frío nocturno.

Medicina 
 En medicina se denomina costra o postilla al tejido temporal, de color rojo o pardo, formado por las plaquetas, que cubre una herida y que sirve de barrera protectora para la dermis en regeneración.

Gastronomía 
 En gastronomía, la costra de la paella es la parte comestible de arroz que queda más tostado y adherido al recipiente.
 Es posible también el arroz con costra
 También se puede referir a una costra de queso (parte dorada del queso).

Cultura 
 Popularmente, el término costra del inglés krustie. Se suele aplicar en España a individuos del movimiento punk que sienten predilección por las drogas y viven en la calle. Suelen ir acompañados de perros.